Oakura est une petite localité du district de New Plymouth, dans la région de Taranaki, dans l’Ouest de l’Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Situation 
Elle est localisée sur le parcours de route  à  au sud-ouest de la ville de New Plymouth.
La ville de  est située à  plus au sud-ouest.
Le fleuve  Oakura s’écoule à travers la ville puis dans le .
Vers le sud se trouve la chaîne de 'Kaitake Range', une partie du parc d’Parc national d'Egmont   .

Population 
La population d’Oakura était de  lors du , en augmentation de  par rapport à celui de  .

Médias 
L’   Oakura Messenger (TOM) est une publication mensuelle délivrée dans toutes les boites aux lettres du secteur.
Depuis le début d’.

Evènements climatiques 
Le , la ville fut frappée par une tornade, qui endommagea  .

Loisirs 
Oakura est bien connue pour ses plages: la plage d’”Oakura Beach. 
Une des  le long de la côte ouest de la Nouvelle-Zélande, qui fait face au nord.
Elle devint en 2007 une des premières plages ayant le label Pavillon bleu  accrédité en Océanie.
Seules  —la plages de 'Fitzroy' et  celle d’'East End' à proximité de New Plymouth—reçurent la même distinction cette année-là.
Comme en 2010, Oakura Beach a gardé son statut du drapeau bleu.

Toponymie 
Le fleuve Oakura (et dès lors le centre de la ville d’Oakura), fut dénommé d’après les ancêtres féminins d’Akura-matapū du waka Kurahaupō.
Oakura-matapu était le nom original de la rivière et signifie littéralement "appartenant à Akura-matapū".
Akura était mariée à Okorotua.
Le hapū actuel des Ngāti Tairi, est présent dans la mana whenua de Oakura.
Les Ngāti Tairi appartiennent à un groupe plus large descendant de Ngā Mahanga a Tairi.
Ngāti Tairi et Ngā Māhanga a Tairi, qui font partie de la tribu des Taranaki.
Les Ngāti Tairi tiennent à garder leur droit de propriété sur ‘ahi-kā’ à travers le marae d'“Oakura Pā” situé derrière le côté sud du fleuve.

Histoire 
Des peuples Maori ont vécu dans la région d’Oakura pendant des centaines d’années.

Quand la guerre éclate en 1860, Ngāti Tairi comme une partie des Nga Mahanga et Taranaki rejoignent l’offensive contre les britanniques.

La proximité de la crête de 'Tapuae ridge' (au nord d'Oakura) fut un site continuel de conflit.
Le  un parti formé de  tendirent une embuscade à un groupe de militaire sur la route costale située à l’ouest de la ville, tuant .
L’attaque en représailles du parti des militaires, escortant un prisonnier vers la ville de New Plymouth pour son jugement, raviva les hostilités dans le cadre de la   .

Aménagements et Services 
La route sud (mieux connu comme “ Surf Highway 45”) est une des principales rues de la ville d’Oakura, et la plupart des activités économiques locales et les services sont situées autour de là.

Caractéristiques et attractions 
En dehors de sa plage bien connue, la principale attraction d’Oakura est “Butlers Reef” – un bar et un lieu de musique, qui est réputé en Nouvelle-Zélande et auprès des acteurs internationaux, incluant , , Gin Wigmore, ,  et .

D’autres places d’intérêt comprennent les  du centre-ville  – 'Matekai', 'Corbett' et le 'Shearer' Réserve.

Mais aussi, dans les  de voiture au sud-ouest, est situé 'Lucy's Gully', un spot populaire par sa beauté au sein de la chaîne de 'Kaitake', qui domina les informations nationales en , quand le corps d’un touriste allemand assassiné nommé ‘Birgit Brauer’, fut découvert ici .

Le Pā de Koru est une réserve historique située à  au sud-est du centre-ville d’Oakura.
Bien qu’il s'agisse de l’un des premiers villages Māori de la région de Taranaki, la tradition Māori reconnaît, qu’il aurait été construit dès l'anAD par Nga Mahanga a Tairi, un hapū de l’iwi de Taranaki.

Ringcraft Moana est un commerce et une manufacture de bijoux, ayant un magasin d’exposition et une importante collection de perles d’Haliotis ou abalone.

Le ' Wavehaven, sur le trajet de la Surf Highway 45, juste au sud de la ville d’Oakura, offre des possibilités et un accès aux plages de surf .

Une fois par an, les artistes d’Oakura ouvrent leurs studios au public dans le cadre d’un évènement ayant lieu sur .

Le parcours d’ “ Oakura Arts Trail” peut être trouvé en ligne .

Éducation 
 L’école nommée:Oakura School, est une école primaire mixte allant de ‘'année 1 à 8  avec un taux de décile de 10  et un effectif de  en .L’école fut fondée en 1866.

 L' 'Oakura Play Centre' est enregistré comme structure pour la petite enfance, qui s’adresse aux enfants de 0 à 6 ans. Il est autorisé pour  par semaine; lundi, mercredi et vendredi. 
Un ‘Playcentre de philosophie’ est basé sur l’initiation des enfants par le jeu et reconnaît les parents comme les premiers et meilleurs éducateurs de leurs propres enfants.
Le Playcentre familial reçoit uniquement les expériences de la petite enfance avec l'opportunité pour les familles du secteur de whānau, d’'apprendre ensemble.

Résidents notables 
Ruhira Matekai (aussi connu comme 'Lucy Stevens') était une femme Māori bien connue, qui vivait à Oakura au . Lucy's Gully et le parc Matekai furent dénommés d’après son nom.

 Le surfer professionnel Paige Hareb est originaire de  Oakura .

Voir aussi 

Liste des villes de Nouvelle-Zélande

Notes et références

Autres lectures

Travaux historiques Généraux

Clubs et organisations 
Certains des enregistrements concernant les premiers jours de la Oakura Library sont disponibles   dans  New Plymouth.  Voir

Environnement 
.

Māori 
;

Ceci est une ré-impression d’un titre publié à Auckland: sous la direction du Juge Chef, de la  Native Land Court by H. Brett, 1879.

.

Les guerres de Nouvelle-Zélande 

Ceci est le Plate 5 à partir du Journals of the Deputy Quartermaster General in New Zealand, 1864. Une copie électronique est disponible à partir du National Library of New Zealand.

Cartes

Personnalités 
Le papier de Edward Leslie Hughes est disponible dans  dans New Plymouth. 
Dans cette collection il y a un manuscrit concernant l'histoire de la ville d Oakura. Voir 

Certains des papiers de Percy Smith sont disponibles dans  dans New Plymouth. Dans cette collection se trouve les droits de propriété des terres des colons de la Taranaki Military Settlers' Land Order, allocating Smith land in the Oakura area. voir 

Le papier de Marc Frederic Voullaire est disponible dans  dans New Plymouth. Dans la collection se trouve du matériel concernant l' histoire de la laiterie de Taranaki, la localisation de la station de la mission Luthérienne, Johann Riemenschneider.. voir

Écoles

Liens externes 
 Oakura School website

Ville en Nouvelle-Zélande
District de New Plymouth
Taranaki